Молочарка:

Украина 
 Молочарка — село в Макеевском городском совете Донецкий области
 Молочарка — посёлок в Константиновском районе Донецкой области
 Молочарка — село в Дергачёвском районе Харьковской области (снято с учёта)